Vija Iv Novembre ima više značenja:
 Vija Iv Novembre (Kazerta)
 Vija Iv Novembre (Trevizo)